Сеса́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Административный центр кантона Сесак. Округ коммуны — Каркасон.

Код INSEE коммуны — 11367.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 981 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 562 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 394 были экономически активными, 168 — неактивными (показатель активности — 70,1 %, в 1999 году было 70,3 %). Из 394 активных работали 342 человека (198 мужчин и 144 женщины), безработных было 52 (26 мужчин и 26 женщин). Среди 168 неактивных 48 человек были учениками или студентами, 56 — пенсионерами, 64 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Сесак
 Музей традиционных ремёсел, расположенный в средневековой башни на северо-востоке от Сесака
 Небольшой музей в замке Сессак
 Радиотрансляционный передатчик для связи с подводными лодками. Его мачта была построена в 1973 году и имеет высоту 330 метров

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Од